Обезьянник:

 Обезьянник — место в зоопарке и подобных заведениях для содержания обезьян
 «Обезьянник» — кинофильм
 «Обезьянник» — жаргонное название спецприёмника или изолятора временного содержания